Catinella aprica är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1968. Catinella aprica ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
aprica